Guirao ist der Familienname folgender Personen:

Carlos Guirao (1954–2012), spanischer Musiker
Miguel Guirao (* 1996), spanischer Fußballer
Ramón Guirao (1908–1949), kubanischer Journalist und Schriftsteller